La Zona Americana è una delle 3 zone in cui è divisa la Coppa Davis 1974. La zona è divisa in: Zona Nord e Centro Americana e Zona Sudamericana. Le squadre vincitrici delle 2 zone si affrontano nello Spareggio Interzonale Americano.

Il Sudafrica ha vinto lo Spareggio Interzonale Americano ed è avanzato alle semifinali.

Zona Nord e Centro Americana

Turni Preliminari 

Messico e Colombia avanzano al Tabellone principale

Tabellone principale

Primo turno

Finale

Colombia avanza alla Finale Interzonale Americana

Zona Sudamericana

Qualificazioni & Turni Preliminari

Sudafrica avanza al Tabellone principale

Tabellone principale

Finale

Sudafrica avanza alla Finale Interzonale Americana

Finale Interzonale Americana 

Sudafrica avanza alle semifinali

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 1974